15 Pułk Piechoty Armii Krajowej – jednostka sił zbrojnych Armii Krajowej odtwarzana w planu Odtwarzania Sił Zbrojnych podczas Akcji „Burza”
 15 Pułk Piechoty Armii Krajowej – jednostka sił zbrojnych Armii Krajowej utworzona 20 września 1944 w ramach akcji odtwarzania struktur Wojska Polskiego sprzed 1939 roku